Bläcktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Bläcktjärnen, sjö i Hällefors kommun,  (1 ha)
Bläcktjärnet (Arvika socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Bläcktjärnet (Gunnarskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Bläcktjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (0,3 ha)
Bläcktjärnet (Södra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (2,2 ha)
Bläcktjärnen (Holmedals socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 
Bläcktjärnen (Mangskogs socken, Värmland), sjö i Arvika kommun, 
Bläcktjärnen (Brattfors socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun, 
Bläcktjärnen (Nyeds socken, Värmland), sjö i Karlstads kommun, 
Bläcktjärnen (Silleruds socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn